Josef Schleinkofer ist der Name folgender Personen:

* Josef Schleinkofer (Pfarrer) (1853–1923), deutscher Pfarrer und Klostergründer 
 Josef Schleinkofer (Boxer) (1910–1984), deutscher Boxer